Weight — Peso, em inglês
The Weight — canção de 1968 da banda americano-canadense The Band
Weight (álbum)

Desambiguações de música